Джон Ку́лідж А́дамс ( 15 лютого, 1947) — американський композитор, представник мінімалізму.

Дискографія Джона Адамса 
 1979 — Light Over Water
 1984 Harmonium for Large Orchestra and Chorus
 1985 Harmonium [live]
 1985 Grand Pianola Music/Eight Lines
 1985 Variations for Winds, Strings, and Keyboards/Shaker Loops
 1987 The Chairman Dances 1988 Fearful Symmetries/The Wound-Dresser 1990 Shaker Loops/Phrygian 1992 Death of Klinghoffer 1993 Hoodoo Zephyr 1993 Harmonielehre 1995 Ніксон в Китаї 1998 I Was Looking at the Ceiling & Then Saw the Sky
 2000 Century Rolls
 2001 El Nino
 2002 Naive & Sentimental
 Strong
 Chamber Symphony — Grand Pianola
 El Dorado
 Gnarly Buttons/Alleged Dances
 American Elegies
 Violin Concerto/Shaker

Примітки 

Композитори США